7,92 мм может означать:
 7,92×107 мм P35 — польский винтовочный патрон для противотанковых ружей, разработанный в 1931 году.
 7,92×57 мм — немецкий винтовочный патрон, разработанный в 1888 году.
 7,92×33 мм — немецкий промежуточный патрон, разработанный в 1940 году.